Velika nagrada Italije 1971 je bila deveta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1971. Odvijala se je 5. septembra 1971.

Dirka 

|-
! 1
| 18
|  Peter Gethin
| BRM
| 55
| 1:18:13,4
| 11
| 9
|-
! 2
| 25
|  Ronnie Peterson
| March-Ford
| 55
| + 0,01 s
| 6
| 6
|-
! 3
| 2
|  François Cevert
| Tyrrell-Ford
| 55
| + 0,09 s
| 5
| 4
|-
! 4
| 9
|  Mike Hailwood
| Surtees-Ford
| 55
| + 0,18 s
| 17
| 3
|-
! 5
| 19
|  Howden Ganley
| BRM
| 55
| + 0,61 s
| 4
| 2
|-
! 6
| 12
|  Chris Amon
| Matra
| 55
| + 32,36 s
| 1
| 1
|-
! 7
| 14
|  Jackie Oliver
| McLaren-Ford
| 55
| + 1:24,83
| 13
|  
|-
! 8
| 5
|  Emerson Fittipaldi
| Lotus 
| 54
| +1 krog
| 18
|  
|-
! 9
| 20
|  Jo Siffert
| BRM
| 53
| +2 kroga
| 3
|  
|-
! 10
| 28
| Jo Bonnier
| McLaren-Ford
| 51
| +4 krogi
| 21
|  
|-
! Ods
| 10
|  Graham Hill
| Brabham-Ford
| 47
| Menjalnik
| 14
|  
|-
! NC
| 26
|  Jean-Pierre Jarier
| March-Ford
| 47
| +8 krogov
| 24
|  
|-
! NC
| 24
| Mike Beuttler
| March-Ford
| 41
| Motor
| 16
|  
|-
! Ods
| 16
|  Henri Pescarolo
| March-Ford
| 40
| Vzmetenje
| 10
|  
|-
! Ods
| 23
| Andrea de Adamich
| March-Alfa Romeo
| 33
| Motor
| 20
|  
|-
! Ods
| 4
|  Clay Regazzoni
| Ferrari
| 17
| Motor
| 8
|  
|-
! Ods
| 3
| Jacky Ickx
| Ferrari
| 15
| Motor
| 2
|  
|-
! Ods
| 30
|  Jackie Stewart
| Tyrrell-Ford
| 15
| Motor
| 7
|  
|-
! Ods
| 22
|  Nanni Galli
| March-Ford
| 11
| El. sistem
| 19
|  
|-
! Ods
| 11
|  Tim Schenken
| Brabham-Ford
| 5
| Vzmetenje
| 9
|  
|-
! Ods
| 27
|  Silvio Moser
| Bellasi-Ford
| 5
| Vzmetenje
| 22
|  
|-
! Ods
| 21
| Helmut Marko
| BRM
| 3
| Motor
| 12
|  
|-
! Ods
| 7
|  John Surtees
| Surtees-Ford
| 3
| Motor
| 15
|  
|-
! Ods
| 8
|  Rolf Stommelen
| Surtees-Ford
| 0
| Trčenje
| 23
|  
|}

Opombe 
 Najhitrejši krog: Henri Pescarolo - 1:23.8

Formula 1 sezona 1971
1971